Кубок Кремля 2001 года в мужском одиночном разряде проводится в двенадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, пятеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё четверо получили специальное приглашение от организаторов.

Евгений Кафельников защитил свой прошлогодний титул. Россиянин побеждает на турнире 5й год подряд.

Посев 

  'Евгений Кафельников (Титул)
  Марат Сафин (Второй раунд)
  Роджер Федерер (Первый раунд)
  Томми Хаас (Полуфинал)

<li> Томас Юханссон (Четвертьфинал)
<li> Фабрис Санторо (Второй раунд)
<li> Гильермо Каньяс (Второй раунд)
<li> Николя Эскюде (Первый раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2001